Das ISS Canary Wharf Squash Classic 2011 fand vom 19. bis 25. März 2011 in London, Vereinigtes Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie International 50. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Titelverteidiger Nick Matthew gewann nach einem 5:11, 11:4, 11:1 und 11:3 im Finale gegen Peter Barker erneut das Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2010/11
2011